Francja:
 Grand – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Lotaryngia, w departamencie Wogezy

Kanada:
 Grand –  rzeka w południowej części prowincji Ontario 

Stany Zjednoczone:
 Grand – rzeka w Michigan  
 Grand – rzeka w Ohio  
 Grand – rzeka w Wisconsin 
 Grand – rzeka w Missouri  
 Grand – rzeka w Dakotach Północnej i Południowej  
 Grand (ang. Grand Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Grand (ang. Grand Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 hrabstwo Grand (ang. Grand County) – hrabstwo w stanie Kolorado
 hrabstwo Grand (ang. Grand County) – hrabstwo w stanie Utah

Inne:
 grand – hiszpański tytuł arystokratyczny 

Zobacz też:
 Grande
 Grand River
 Le Grand